Příjmení Vilímek nosí více různých osobností:

 Jan Vilímek (1860–1938) – český malíř a ilustrátor
 Jaroslav Igor Vilímek (1890–1917) – český důstojník na Rusi, starodružiník
 Josef Richard Vilímek – dvě osoby téhož jména a příjmení, otec a syn, oba pražští nakladatelé
 Josef Richard Vilímek (1835) (1835–1911) – český knihkupec a vydavatel
 Josef Richard Vilímek (1860) (1860–1938) – český knihkupec a vydavatel
 Josef S. Vilímek (1842–1895) – český mlynář, vydavatel listu Hospodář
 Tomáš Vilímek - více osob
 Tomáš Vilímek – český historik
 Tomáš Vilímek (atlet) - český atlet
 Vít Vilímek – český fyzický geograf a ekolog
 ženy
 Milada Vilímková – česká historička a archivářka, pragensistka
 Olga Vilímková – česká vysokoškolská pedagožka, romanistka, odbornice na Latinskou Ameriku

Externí odkazy 
 

Česká příjmení